Kempt peut se référer à :

Personnes 

 Cody Kempt (né 1987), joueur de football de l'équipe « Oregon Ducks ».
 George Kempt (1821-1885), homme d'affaires de l'Ontario et figure politique.
 James Kempt (1765-1854), officier de l'armée britannique et administrateur colonial britannique qui fut lieutenant-gouverneur de Nouvelle-Écosse et gouverneur général de l'Amérique du Nord britannique.

Toponymes 

 Lac Kempt (Matawinie), en la MRC Matawinie, dans Lanaudière.
 Chûtes Kempt, dans Ristigouche-Sud-Est (municipalité de canton), dans la MRC Avignon, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
 Rivière Kempt, dans Ristigouche-Partie-Sud-Est (municipalité de canton), dans la MRC d'Avignon, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
 Rivière Kempt Nord, Pointe-à-la-Croix (municipalité), dans la MRC d'Avignon, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
 Rivière Kempt Ouest, dans Ristigouche-Partie-Sud-Est (Municipalité de canton), dans la MRC d'Avignon, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
 Rivière Kempt Est, à Ristigouche-Partie-Sud-Est (municipalité de canton), dans la MRC d'Avignon, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

 Kempt, Nouvelle-Écosse, une municipalité dans la « Region de Queens Municipality ».
 Kempt Shore, Nouvelle-Écosse, une petite municipalité dans « The Municipality of the District of West Hants », dans « Hants County ».
 Kempt Head, Nouvelle-Écosse, une petite municipalité de « Victoria County », sur l'île Boularderie.
 Kempt Road, Nouvelle-Écosse, une petite municipalité de « Victoria County », sur l'île Boularderie.